Seria anime Katekyo Hitman Reborn! w reżyserii Kenichi Imaizumi, wyprodukowane przez studio Artland. Pierwszy odcinek ukazał się w japońskiej telewizji TV Tokyo – 7 października 2006 roku. Łącznie zostały wyemitowane 203 odcinki, gdzie każdy tytuł zaczyna się od słowa „cel”. Seria jest adaptacją mangi o tej samej nazwie, autorstwa Akiry Amano. Sama manga po raz pierwszy ukazała się w Shūkan Shōnen Jump w 2004 roku. Akcja toczy się wokół życia Sawady “Tsuny” Tsunayoshiego, nieśmiałego i niezdarnego nastolatka, który dowiaduje się, że jest prapraprawnukiem założyciela włoskiej mafii o nazwie Vongola (wł. małż). Tsuna jest jego jedynym spadkobiercą. Musi się nauczyć jak być godnym szefem mafii, w tym celu jest szkolony przez Reborna, przeklęte dziecko tęczy.

Poniżej znajduje się spis odcinków serialu anime Katekyō Hitman Reborn!

Spis odcinków 

Katekyō Hitman Reborn!